Miejscowości:
 Coppell (Teksas)
 Coppell (Ontario)

Osoby:
 Steve Coppell